Аспара или Ашмара (, ) — река в Меркенском районе Жамбыльской области Казахстана и Панфиловском районе Чуйской области Киргизии. Входит в бассейн реки Чу (Шу).

Описание 
Длина Аспары составляет 108 км, площадь водосбора — 1210 км². Среднегодовой расход воды равен 3,31 м³/с; максимальный — 9,66 м³/с, минимальный 1,02 м³/с. Река полноводна с мая по сентябрь.

Аспара образуется на северном склоне Киргизского хребта (Кыргызского Ала-Тоо), в районе казахстанско-киргизской государственной границы. На территории Казахстана, немного западнее перевала Ашпара-Ашуу, берёт начало река Аспарабаши («верховья Аспары»), слагаемая двумя истоками (один из них вытекает из высокогорного озера). В верховьях Ашмара, кроме того, собирает воды небольших рек Ашуу-Тёр, Эсенаман (Аман-Эсен), Бактыбай, Туйыктор (Туёк-Тёр), Кёк-тёр, стекающих с одноимённых ледников. Всего в бассейне реки расположено 34 малых ледника, суммарная площадь которых составляет 17,8 км².

Общее направления течения Аспары — с юга на север, на некоторых участках — с небольшим уклоном к западу (в районе истока) или востоку (несколько далее, выше посёлка Гранитогорск). От слияния Аспарабаши с Ашуу-Тёром по реке на значительном протяжении проведена государственная граница Кыргызстана и Казахстана. В районе населённого пункта Нововоскресеновка немного отходит от границы и протекает по казахстанской территории. В нижнем течении на берегах имеются заболоченные участки, луга и тростниковые заросли; местами русло пересыхает.

Согласно топографическим картам Генштаба, Аспара впадает в реку Игермень выше Таттинского водохранилища, в свою очередь, Игермень впадает в реку Курагаты. Энциклопедия «Чуйская область» сообщает, что Аспара является притоком реки Курагат (Курагаты) и включает в число притоков Аспары Махан, впадающий в Таттинское водохранилище, таким образом, относя к ней участок и после слияния с Игерменем.

Вода реки используется для орошения.

На берегу Аспары стоят населённые пункты Гранитогорск, Чолок-Арык, Чалдовар (Чалдыбар), Нововоскресеновка, Арал-Кичилак, Кенес, Ровны.

Притоки Аспары 
Некоторые притоки, впадающие в реку от слияния Аспарабаши и Ашуу-тёра: Эсенаман (Аман-Эсен, слева), Кумбель Вост. (слева), Бактыбай (справа), Юнды-Тёбё (справа), Аксай (слева), Четинди (справа), Туйыктор (Туюк-Тёр, слева), Арчалы (Аршалы, справа), Четенды (слева), Кызылауызы Вост. (слева), Белен-Теке (справа), Чаар (слева), Будурташ (справа), Кунтийбес (справа), Ботолу (слева), Кашкансу (слева), Жолдысай (слева). Энциклопедия «Чуйская область» указывает в качестве крупного притока Ашмары реку Махан (Махам), которая впадает в Таттинское водохранилище, ниже слияния с Игерменем (и, соответственно, может трактоваться как приток последнего).

Примечания 
Комментарии

Источники

Реки Жамбылской области
Реки Чуйской области
Бассейн Чу
Пограничные реки